Ferula tortuosa är en flockblommig växtart som beskrevs av Philip Barker Webb och Sabin Berthelot. Ferula tortuosa ingår i släktet stinkflokesläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Stinkflokesläktet
tortuosa